Budiarti ist der Name von

 Lina Budiarti (* 1952), indonesische Schauspielerin
 Farah Yumna Budiarti (* 1997), indonesische Schachspielerin
 Rini Budiarti (* 1983), indonesische Leichtathletin